Semântica - o estudo do "significado", seja das palavras ou de outros símbolos empregados na comunicação humana
Ou ainda:
 Análise semântica - a terceira fase da compilação
 Rede semântica - rede de gráficos conectados por nodos para a representação de conhecimento
 Web semântica - extensão da Web que visa criar conteúdo entendido automaticamente por computadores

Semântica formal 
 Semântica formal - na ciência da computação
 Semântica formal (lógica) - na lógica
 Semântica axiomática 
 Semântica categorial 
 Semântica denotacional  
 Semântica natural 
 Semântica operacional
 Semântica operacional estruturada

Desambiguação